Spetsmössor (Tiarella) är ett släkte av stenbräckeväxter. Spetsmössor ingår i familjen stenbräckeväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Stenbräckeväxter